Lirio cárdeno puede referirse a:

 el nombre común de la planta Iris germanica; o
 el nombre común de la planta Iris pseudacorus.